Axel Jakobsson kan avse:

 Axel Jacobson (ingenjör) (1881–1969), väg- och vattenbyggnadsingenjör
 Axel Jacobson (jurist) (1879–1937), landssekreterare
 Axel Jacobsson (skådespelare), verksam under 1920-talet
 Axel Jacobsson (filolog) (1858–1921), klassisk filolog